Martin Štěpánek peut désigner :
 Martin Štěpánek (1947-2010), acteur tchèque ;
 Martin Štěpánek, un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace (1971) ;
 Martin Štěpánek, un apnéiste tchèque (1977).